Der 30 km Skiathlon der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde am 6. Februar im Nordischen Ski- und Biathlonzentrum Guyangshu ausgetragen.

Olympiasieger wurde der Russe Alexander Bolschunow. Die Silbermedaille sicherte sich dessen Landsmann Denis Spizow vor Iivo Niskanen aus Finnland.

Der Titelverteidiger von 2018 Simen Hegstad Krüger aus Norwegen wurde im Vorfeld der Olympischen Winterspiele positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Obwohl er keine Symptome hatte, durfte er nicht nach China reisen und konnte deshalb seinen Titel nicht verteidigen.

Der Skiathlon wurde um 15:00 Uhr Ortszeit (8:00 Uhr MEZ) gestartet. Nach dem Skiwechsel konnte sich Alexander Bolschunow von der Konkurrenz absetzen. Nach 18 Kilometern hatte der Russe bereits einen Vorsprung auf seine Verfolger Denis Spizow und Iivo Niskanen. Erstgenannter zog im weiteren Verlauf Niskanen davon. Bei 25 Kilometern hatte Bolschunow den Vorsprung auf seinen Landsmann auf fast eine Minute ausbauen können. Ungefähr den gleichen Rückstand hatte Niskanen auf Spizow. Weitere 40 Sekunden später folgte der Norweger Hans Christer Holund, der allerdings nicht mehr in die Medaillenentscheidungen eingreifen konnte.

Ergebnisse

Weblinks 
 

30 km Skiathlon Manner